Уильям Джебор (; родился 10 ноября 1991, Монровия, Либерия) — либерийский футболист, нападающий сборной Либерии.

Биография 
Уильям родился в Монровии. Дебютировал в профессиональном футболе в клубе «ЛПРК Ойлерз» в 2008 году, в возрасте 17 лет, после того, как прошёл молодёжные ряды клуба. В 2009 году он впервые переехал за границу в своей карьера, подписав контракт с клубом сирийской премьер-лиги — «Талия».

В 2010 году Джебур снова сменил команду и страну, присоединившись к египетскому клубу второго дивизиона «Терсана». После краткой аренды в «Аль-Шаркия лел-Дохан», он совершил трансфер в команду «Тала Аль Гаиш», играющей в египетской премьер-лиге.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Либерии
Игроки сборной Либерии по футболу
Игроки ФК «ЛПРК Ойлерз»

Игроки ФК «Терсана»

Игроки ФК «Тала Аль Гаиш»
Игроки ФК «Аль-Ахли» Триполи
Игроки ФК «Риу Аве»
Игроки ФК «Понферрадина»
Игроки ФК «Видад»
Игроки ФК «Ан-Наср» Эр-Рияд
Игроки ФК «Фуджайра»
Игроки ФК «Нымме Калью»
Игроки ФК «Валлетта»